Realizou nos passados dias 13, 14 e 15 de Julho, o Torneio Internacional do Recife. O torneio realizou-se no Ginásio do Clube Português do Recife e contou com a participação do CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE, do CLUBE NÁUTICO DE CAPIBARIBE e da UNIÃO DESPORTIVA OLIVEIRENSE.

1ª Jornada

2ª Jornada

3ª Jornada

Classificação Final

Ligações externas

Referencias
rinkhockey.net

[]
Torneio Internacional do Recife